Shannon McIntosh (filmproducente) (1965), Amerikaans filmproducent
 Shannon McIntosh (autocoureur) (1989), Amerikaans autocoureur